Dumești (Iași) ;
 Dumești (Vaslui) ;